Knut Bertil Hilding Linde, švedski hokejist, * 28. februar 1907, Stockholm, Švedska, † 25. marec 1990, Stockholm.

Linde je v svoji karieri igral le za kluba Karlbergs BK in AIK IF v švedski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu (brez olimpijskih iger), skupno je za reprezentanco odigral dvajset tekem.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Karlbergs BK
| Švedska 2. liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 31
|
| 6
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska liga
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Karlbergs BK
| Švedska 2. liga
| 37/38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Karlbergs BK
Hokejisti AIK